Extravehicular activity (spacer kosmiczny) – astronautyka
 Ekonomiczna wartość dodana (z ang. Economic Value Added) – ekonomia
 EVA (tworzywo) (z ang. Ethylene Vinyl Acetate) – chemia